17 Pułk Ułanów im. Cesarza Austrii Franciszka Józefa I (1 Saksoński) – pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 1 kwietnia 1867; garnizon: Oschatz; przydział w 1914: XII Korpus Armii Niemieckiej
 17 Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego – pułk kawalerii polskiej okresu Księstwa Warszawskiego, sformowany 1812
 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich – pułk kawalerii polskiej okresu II RP